Höchsten ist ein geographischer Name:

Berge:
 Höchsten (837,8 m), Berg im Oberschwäbischen Hügelland zwischen den Gemeinden Deggenhausertal im Bodenseekreis und Illmensee im Landkreis Sigmaringen, Baden-Württemberg
 Auf dem Höchsten (638,3 m), Berg im Rothaargebirge unmittelbar östlich Brachthausens, Kreis Olpe, Nordrhein-Westfalen
 Höchsten (Schönbrunn) (461,6 m), Berg im Kleinen Odenwald bei Moosbrunn, Gemeinde Schönbrunn, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg

Ortschaften:
 Höchsten (Dortmund), Stadtteil von Dortmund, Nordrhein-Westfalen
 Höchsten (Kürten), Ortsteil der Gemeinde Kürten, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen

Sonstiges:
 Höchsten (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet am Höchsten in Oberschwaben, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Höchst
 Höchste